Scooby ist:
 ein Spitzname für die Automarke Subaru
 die Kurzform des Namens des fiktiven Hundes Scooby-Doo